scanning probe microscopy, techniek om microscopisch kleine oppervlakken te onderzoeken
Saint-Pierre en Miquelon, een Franse overzeese gemeenschap bij Canada, met ISO-landaanduiding SPM
Air Saint-Pierre, luchtvaartmaatschappij met ICAO-code SPM
station Sappemeer Oost, Nederlands station met stationscode Spm
projectleider, senior project manager 
SPM Shoeters, sponsornaam voor de basketbalclub Heroes Den Bosch
SPM Swimming Pool Complex, faciliteit voor internationale zwemwedstrijden en andere sporten in New Delhi, India
Socialistische Partij van Macedonië, een politieke partij in Noord-Macedonië (Socijalistička Partija na Makedonija, SPM)
Summary for Policymakers, handleiding voor beleidsmakers van het Intergovernmental Panel on Climate Change
Surinam Plastics Manufacturing, een Surinaams bedrijf
slagen per minuut, zie hartslag